Microscópio eletrônico de transmissão
Metionina
Met Office
Met, um inimigo recorrente dos jogos do Mega Man

Desambiguações de siglas